Riemsdyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas van Riemsdyk (auch Andrew van Riemsdyk; 1754–1786), niederländischer Maler 
 James van Riemsdyk (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Trevor van Riemsdyk (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler